XXIV Чемпионат Европы по волейболу среди мужских молодёжных команд проходил в 2014 году с участием команд, составленных из игроков не старше 1995 года рождения. Матчи финального турнира состоялись с 29 августа по 6 сентября в Нитре и Брно.

Отборочные игры 
В отборочных играх участвовали 28 сборных. Семь победителей групп второго этапа завоевали путёвки в финальный турнир чемпионата, а команды, ставшие в группах вторыми, вместе со сборной Финляндии, финишировавшей третьей с лучшими дополнительными показателями, вышли в заключительный этап квалификации, где разыграли ещё три путёвки в финальный турнир. Команды Чехии и Словакии на правах его организаторов от процедуры квалификации были освобождены.

Жеребьёвка финального турнира состоялась 18 июня в Праге.

Первый этап

Второй этап

Третий этап

Финальный турнир

Арены 
 Брно — Sportovní hala Vodova (группа II, плей-офф);
 Нитра — MŠH Klokočina (группа I).

Групповой этап

Группа I

Группа II

Плей-офф

За 5—8-е места

За 1—4-е места

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Индивидуальные призы

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте Европейской конфедерации волейбола
 Официальный сайт

2014
2014 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Словакии
Август 2014 года
Сентябрь 2014 года
Спорт в Чехии в 2014 году
Спорт в Словакии в 2014 году
Международные спортивные соревнования в Брно
Спорт в Нитре
Международные соревнования по волейболу в Словакии
Волейбол